Deania är ett släkte av hajar. Deania ingår i familjen Centrophoridae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Pigghajartade hajar
Deania